Il doppio del torneo di tennis Prague Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Inés Gorrochategui e Patricia Tarabini che hanno battuto in finale Laura Golarsa e Caroline Vis 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Inés Gorrochategui /  Patricia Tarabini (campioni)
 Linda Ferrando /  Petra Langrová (primo turno)

 Natalija Medvedjeva /  Wiltrud Probst (primo turno)
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1993